Tongren Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongren Shi (härad i Kina), Guizhou, 
 Tongren (ort), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar